Вульж (от ) — длиннодревковое оружие, появившееся в Европе в XIV веке.

Конструкция 
Конструктивно является промежуточным звеном в эволюции от топора к алебарде. Это подтверждается равнозначностью терминов  и Swiss voulge ( — швейцарский), а также характерными конструктивными особенностями вульжа:
 крепление клинка к древку осуществляется через проушины обухов, как у топоров;
 клинок имеет выраженное сужение к острию для эффективного колющего удара;
 с обратной стороны клинка часто имеется крюк.

Основное отличие вульжа от глефы заключается в том, что последняя крепится к древку посредством втулки.

Вульж конструктивно очень близок к бердышу, но для бердыша всегда характерна выраженная выпуклость лезвия со свободным местом между древком и клинком, что позволяет удобно перехватывать бердыш для ближнего боя, оставляя кисть руки защищённой.

Длина клинка вульжа в среднем от 50 до 80 сантиметров, древко от полутора метров и более. Общая длина вульжа составляет ~1,8 — 2,3 метра.

Название 
Существует распространённое заблуждение насчёт правильного произношения названия. Так, часто встречается именование вулж, что в корне неверно. Эта ошибка вызвана неправильным прочтением с английского voulge, тогда как на самом деле это не английское, а старофранцузское слово — . Во французском же языке [l] — всегда мягкий звук, а с учётом того, что в Европе вплоть до новейшего времени французский имел гораздо большее распространение и влияние нежели английский, становится очевидным, что правильно будет употреблять именно французский вариант названия.

Шотландская разновидность этого оружия известна как лохаберский топор.

См. также 
 Гвизарма
 Лохаберакс
 Бердыш
 Полэкс
 Алебарда
 Протазан
 Эспонтон
 Трезубец
 Рунка
 Копье
 Пика
 Альшпис
 Глефа
 Куза
 Совня

Примечания 

Древковое оружие
Боевые топоры
Средневековое оружие